Zenei tehetségkutató műsorok
 The X Factor (Dánia) – dán változat
 The X Factor (Egyesült Királyság) – angol változat
 The X Factor (Egyesült Államok) – amerikai változat
 The X Factor (Dél-Afrikai Köztársaság) – dél-afrikai változat
Egyéb
 The X Factor az Iron Maiden albuma

Lásd még
 X-Faktor (egyértelműsítő lap)